__INGENINNEHÅLLSFÖRTECKNING__
Future kan avse:

Musik 
Future (rappare), amerikansk rappare, sångare, låtskrivare och musikproducent.

Ekonomi 
Terminskontrakt, ett avtal om köp av egendom vid en framtida tidpunkt.